Cambará kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cambará (ort), Paraná, 
 Cambará (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar